Takt (lat. tactus ‚Berührung, Stoß‘) steht für:

 grundlegende zeitliche Struktur der Musik, siehe Takt (Musik)
 Takt eines Verses in der Literatur und Verslehre, siehe taktierendes Versprinzip
 die gleichmäßige Bewegung des Pferdes, siehe Takt (Reiten)
 einen Abschnitt bei der Herstellung einer Brücke mit dem Taktschiebeverfahren;
 einen Betriebszyklus von im Taktbetrieb betriebenen Anlagen, zum Beispiel Heizungsbrennern, siehe Heizkessel #Takten
 Arbeitstakt, die einzelnen Arbeitszyklen des Verbrennungsmotors
 Taktfahrplan, Art des Fahrplanes im öffentlichen Personenverkehr
 Taktgefühl, die erlernte Fähigkeit, anderen eine Beschämung im zwischenmenschlichen Bereich zu ersparen.
 Taktsignal, Taktzyklus bzw. Taktfrequenz, ein Signal (bzw. charakteristische Eigenschaften eines Signals) zur zeitlichen Synchronisierung von Aktionen in elektronischen Schaltwerken, wie z. B. einem Prozessor
 Taktung, die Aufteilung der Verbindungsdauer in bestimmte Zeitintervalle bei der Abrechnung von Telekommunikationsdienstleistungen;
 Taktzeit, Zeitspanne für die Produktion einer bestimmten Stückzahl in der Produktionstechnik

TAKT steht für:
 TAKT, Künstlergruppe

Siehe auch:
 Takht, Takt32

Abkürzung